Це повний список Вікіпедій різними мовами, загальна кількість яких станом на січень 2023 року — 329, з них активних Вікіпедій — 318, закритих Вікіпедій — 11.

Легенда 
 Колонка «№» показує місце Вікіпедії серед інших Вікіпедій за кількістю наявних статей.
 Колонка «Мова» показує мову, якою написані статті.
 Колонка «Самоназва» показує самоназву мови, якою написані статті.
 Колонка «Вікі» показує префікс сайту, який, зокрема, міститься і в субдомені. Майже завжди префікс збігається з кодом мови ISO (є винятки).
 Колонка «Статей» показує кількість наявних статей.
 Колонка «Загалом» показує кількість усіх сторінок, включаючи і статті, і не статті.
 Колонка «Редагувань» показує загальну кількість редагувань, які були здійснені від моменту установки CMS.
 Колонка «Адм» (адміністраторів) показує кількість користувачів, які мають права «sysop». Таких користувачів, зазвичай, називають «адміністраторами».
 Колонка «Кор» (користувачів) показує загальну кількість зареєстрованих користувачів.
 Колонка «Активних» (активних користувачів) показує кількість користувачів, які зробили хоча б одне редагування за останні 30 днів.
 Колонка «Файлів» показує загальну кількість завантажених файлів.
 Колонка «Глиб» (глибина) показує приблизний показник якості Вікіпедії (див. Вікіпедія:Глибина).

Список

Див. також 

 Вікіпедія:Список Вікіпедій
 Вікіпедія:Список Вікіпедій за розміром бази даних
 Список закритих та видалених Вікіпедій
 Список мов

Примітки

Джерела 
 Мета-вікі: повний список Вікіпедій. 
 Вікіінкубатор: журнал створення проектів.

Посилання 
 Інструкція з Мета-вікі: Як започаткувати нову Вікіпедію? 
 Сайт Вікіінкубатора.

Вікіпедії
Списки сайтів